Carvalhos (Minas Gerais)
 Carvalhos (Vila Nova de Gaia)